Mosby

 Bernice Mosby
 John Mosby
 Steve Mosby
 Ted Mosby